Toto je seznam obcí v departementu Lot ve Francii, jichž je celkem 340:

Reference 

 
Lot